La Rivière en flammes est une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde écrite par Jean-François Charles dessinée par Ersel et publiée aux éditions Glénat en 1996.

Maryse Charles participe au scénario mais son nom n'est pas cité dans la page des auteurs de l'album.

Synopsis 
En cette année 1762 les personnages des Pionniers du Nouveau Monde sont séparés et vivent des moments difficiles.

En Écosse, Depuis la défaite des Écossais à la bataille de Culloden les Highlands subissent la domination Anglaise.  Benjamin et son beau-père l'armateur Mac Tavish assistent au piétinement de cultures pendant une chasse à courre des Anglais. À la suite de cet événement Mac Tavish propose de renouveler l'Auld Alliance avec les Français et de préparer une émigration vers le Québec. Les événements montrent que la tâche ne sera pas simple.

Au Canada, un prêcheur aux yeux arrachés monte les fidèles contre Billy car il vit avec l'indienne Crie-dans-le-vent. Cette dernière est aux mains des Anglais commandés par Crimbel avec la présence d'Ugly. La situation est donc critique et les confrontations violentes.

En Saskatchewan, dans le camp des Cree, Louise reçoit le nom de « Petit Homme » par le chef de la tribu Shakehanska, père de Crie-dans-le-vent. Shakehanska et Louise parte à la recherche de Crie-dans-le-vent.

Au Canada, dans la Vallée Bleue, Tante Julia est seule avec un enfant. Une présence extérieure semble les observer mais d'autres dangers se présentent.

En France, près de Paris, Mary complote comme d'habitude.

Quelques jours plus tard, Benjamin, Bee Bee Gun et le Comte Mac Tavish arrivent au Château de Versailles pour demander l'aide de la France pour obtenir un bateau permettant l'émigration au Québec. Le complot de Mary se poursuit et arrive au Château de Versailles.

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 1996
Série Glénat